Rybarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Rybarczyk (* 1951), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Heinz Rybarczyk (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Slawomir Rybarczyk (* 1976), deutscher American-Football-Spieler